Le District administratif est (en , ) est l'un des 12 districts de Moscou.

Il compte en 2010 une population de  habitants.

C'est dans ce district administratif que l'on retrouve : le parc Izmaïlovski, le parc Sokolniki, le , le parc national Lossiny Ostrov, le domaine de Kouskovo

Divisions administratives 
Il est composé des seize districts municipaux suivants :
 Bogorodskoïe ()
 Vechniaki () 
 Vostotchny ()
 Vostochnoïe Izmaïlovo () 
 Golianovo () 
 Ivanovskoïe () 
 Izmaïlovo () 
 Kossino-Oukhtomski () 
 Metrogorodok () 
 Novoguireïevo () 
 Novokossino () 
 Perovo () 
 Preobrajenskoïe () 
 Severnoïe Izmaïlovo () 
 Sokolinaïa Gora () 
 Sokolniki ()

Voir aussi

Articles connexes 
 Oblast de Moscou
 Divisions administratives de Moscou

Liens externes